ELEAGUE Major: Atlanta 2017 (также известный как ELEAGUE Atlanta 2017) — десятый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive, проведённый при поддержке компании Valve в январе 2017 года. Организатором турнира выступали Eleague, турнир проходил в городе Атланта, США. Призовой фонд турнира составил один миллион долларов США.

Матчи плей-офф проходили в Театре FOX в городе Атланта.

Квалификации

Региональные квалификации (майнор-турниры) 
Майноры проводились в четырёх регионах: Азиатском, Европейском, Американском и СНГ. От каждого региона по две лучшие команды попадали в закрытую квалификацию. Все игры проводились офлайн.

Закрытые квалификации

Худшие восемь ESL One Cologne 2016 
  mousesports
  Ninjas in Pyjamas
  Team Dignitas
  FaZe Clan
  Team EnVyUs
  G2 Esports
  OpTic Gaming
  Counter Logic Gaming

Региональные квалификации 
  Immortals (Американский майнор #1)
  Cloud9 (Американский майнор #2)
  TyLoo (Азиатский майнор #1)
  Renegades (Азиатский майнор #2)
  Vega Squadron1 (СНГ майнор #1)
  Team Spirit (СНГ майнор #2)
  GODSENT (Европейский майнор #1)
  HellRaisers (Европейский майнор #2)
1Организация Vega Squadron подписала контракты со всеми игроками All-in после СНГ майнора.

Квалификация проходила в Атланте, в студии Turner Broadcasting System, и проводилась по швейцарской системе до трёх побед. Все матчи проходили по системе best of one (лучший на одной карте).

Результаты матчей закрытой квалификации

Команды-участники 

К восьми лучшим командам ESL One Cologne 2016 (Легенды) присоединились восемь команд из закрытых квалификаций (Претенденты).

Легенды 
  SK Gaming
  Team Liquid
  Virtus.pro
  Fnatic
  Astralis
  Flipsid3 Tactics
  Gambit Gaming
  Natus Vincere

Претенденты 
  GODSENT
  FaZe Clan
  OpTic Gaming
  mousesports
  Team EnVyUs
  G2 Esports
  North2
  HellRaisers

2Пять игроков и тренер Team Dignitas покинули команду и присоединились к новой организации North.

Формат 
Групповой этап турнира проходил по швейцарской системе до трёх побед. Все матчи разыгрывались в формате best-of-1 (до первой победы). В плей-офф вышли 8 команд из 16.

Плей-офф разыгрывался по олимпийской системе в формате best-of-3 (до двух побед)

Команды прошедшие в плей-офф получают звание «Легенд», которое даёт им право выступать на следующем мейджоре. Остальные 8 команд получают слот на участие в закрытой квалификации к следующему мейджору, минуя региональные квалификации (майнор-турниры)

Карты 
 Cache
 Cobblestone
 Dust2
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Train

Групповой этап

Плей-офф

Итоговое положение команд 
Ниже представлено окончательное положение команд. Первым в составе команды указан капитан.

Примечания 

Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
Counter-Strike
2017 год в киберспорте